Bus kan syfta på:
 Busstreck eller "practical joke" – en eller flera personer utsätts för ett skämt som är av mer praktisk natur än vanliga verbala skämt
 BUS – en svensk ekonomisk förening, se Bildupphovsrätt i Sverige
 BUS – en rikstäckande organisation för civilingenjörsprogram inom bioteknik, se Bioteknikutbildningar i Sverige
 BUS – en fristående teatergrupp i Stockholm, se Barnens underjordiska scen

Geografi

Frankrike 

 Bus-Saint-Rémy, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Bus-la-Mésière, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Bus, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,

Sverige
 Bus, Hörby kommun – en by i Hörby kommun

Tjeckien 

 Buš, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar